Kowaljow (russisch ), weibliche Form Kowaljowa, ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wladimirowitsch Kowaljow (* 1975), russischer Kanute
 Alexei Wjatscheslawowitsch Kowaljow (* 1973), russischer Eishockeyspieler
 Alina Romanowna Kowaljowa (* 1993), russische Curlerin
 Anatoli Gawrilowitsch Kowaljow (1923–2002), sowjetischer Diplomat und Poet
 Boris Nikolajewitsch Kowaljow (* 1965), russischer Historiker

 Iwan Alexandrowitsch Kowaljow (* 1986), russischer Radsportler
 Jewgeni Alexandrowitsch Kowaljow (* 1989), russischer Radsportler
 Juri Petrowitsch Kowaljow (1965–1991), aserbaidschanischer Offizier und Nationalheld Aserbaidschans russischer Abstammung
 Konstantin Sergejewitsch Kowaljow (* 2000), russischer Fußballspieler
 Marina Franzewna Kowaljowa (1923–2007), sowjetische Schauspielerin

 Olexij Kowaljow (ca. 1989 – August 2022), Agrarunternehmer und ehemaliger ukrainischen Parlamentarier (Diener des Volkes)
 Polina Nikolajewna Kowaljowa (* 1993), russische Skilangläuferin
 Rita Rait-Kowaljowa (1898–1988), russische Schriftstellerin und Übersetzerin

 Vitalij Kowaljow (* 1968), ukrainischer Sänger (Bass)
 Walentin Alexejewitsch Kowaljow (* 1944), russischer Politiker; Justizminister von 1995 bis 1997 
 Waleri Walerjewitsch Kowaljow (1970–2021), russischer Unternehmer, Philanthrop und Wikimedianer
 Wiktor Nikolajewitsch Kowaljow (1953–2007), sowjetischer Bandyspieler
 Wladimir Nikolajewitsch Kowaljow (* 1953), sowjetischer Eiskunstläufer
 Wladislaw Kowaljow († 2012), weißrussischer mutmaßlicher Terrorist

Kovalyov ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kovalyov (* 1992), argentinischer Schachgroßmeister

Kovalev ist der Familienname folgender Personen:

 Pasha Kovalev, russischer Latein-Tänzer

Kawaljou () ist der Familienname folgender Personen: 

 Juryj Kawaljou (* 1993), belarussischer Fußballspieler
 Wladislaw Kawaljou (* 1994), belarussischer Schachspieler

Siehe auch:
 Kowaljow-Methode, in der DDR-Volkswirtschaft der 1950er Jahre propagierte Rationalisierungsmethode
 Kowalów